Sete Rios pode designar:
 Sete Rios - uma zona de Lisboa, onde convergiam sete afluentes da Ribeira de Alcântara, entretanto encanados, centrada numa praça anteriormente epónima e atualmente chamada Praça Marechal Humberto Delgado (). Nela se encontram vários equipamentos formal ou informalmente epónimos:
 Estação Ferroviária de Sete Rios
 Estação Jardim Zoológico - antiga designação, até 1995, da uma estação do Metropolitano de Lisboa
 um terminal rodoviário de passageiros (), 
 um centro de saúde (), 
 e o Jardim Zoológico de Lisboa.
Desambiguação